Jméno a příjmení Kate Smith má více osobností:

 Kate Smithová (1907–1986) – americká zpěvačka
 Kate Mary Smithová (1847–1932) – australská podnikatelka
 Kate Wilsonová-Smithová (badmintonistka) (* 1979) – australská badmintonistka